Хоакин може да се отнася за:

 Хоакин Финикс – американски актьор и музикант
 Хоакин Кортес – испански танцьор на фламенко
 Хоакин Алмуния – испански политик
 Хоакин Родриго – испански композитор и пианист
 Хоакин Сабина – испански поет, музикант и певец
 Хоакин Капия – мексикански скачач във вода
 Хоакин Санчес – испански футболист